Das neue Reich steht für:
 Das neue Reich (George), Gedichtband von Stefan George (1928)
 Das neue Reich (Strindberg), Roman von August Strindberg (1882)
 Das Neue Reich (Zeitschrift), österreichische Zeitschrift

Neues Reich steht für:
 Neues Reich im Alten Ägypten
 ein Begriff in der historischen Forschung für das Deutsche Kaiserreich
 Neues Reich (Sickingen), eine deutsche Tragödie in sieben Bildern, Werk (1931) von Hermann Graedener (Schriftsteller)